Zbigniew Lech (ur. 1946) – polityk
 Zbigniew Lech (ur. 1970) – żużlowiec